Tom Richards (rugbyspeler) (1882-1935), Australisch rugbyspeler
 Thomas Richards (1910-1985), Brits atleet
 Tom Richards (muzikant)